Madama steht für
Madama, Ort in Niger 
Castel Madama, Gemeinde in Latium, Italien
Villa Madama in Rom 
Siehe auch:
Palazzo Madama